Lade kan syfta på:

 Lade (månkrater) – en månkrater uppkallad efter Heinrich von Lade
 Slaget vid Lade – ett slag mellan jonierna och perserna år 494 f.Kr.
 Ladejarlarna – mäktiga norska jarlar från Hålogaland

Personer
 Heinrich Eduard von Lade (1817–1904), tysk bankman och amatörastronom
 Brendon Lade (född 1976), australiensisk fotbollsspelare
 Ariel Lade (född 1977), kanadensisk miljöpartist och ekonom

Geografi
 Lade, Mindre Asien – en ö utanför den antika staden Miletos
 Lade (Jonien) – en hamnstad till Miletos
 Lade – en stadsdel belägen i den nordöstra delen av Trondheim